

Місто:
 Вишневе — Київська область, Бучанський район
Селища міського типу:
 Вишневе — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вишнівська селищна громада
 Вишневе — Донецька область, Покровський район
Села:
 Вишневе — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Вишневе — Вінницька область, Хмільницький район
 Вишневе — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільська громада
 Вишневе — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська селищна громада
 Вишневе — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада
 Вишневе — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Вишневе — Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада
 Вишневе — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Вишневе — Донецька область, Кальміуський район
 Вишневе — Житомирська область, Бердичівський район
 Вишневе — Житомирська область, Житомирський район, Коростишівська міська громада
 Вишневе — Житомирська область, Житомирський район, Новогуйвинська селищна громада
 Вишневе — Житомирська область, Житомирський район, Черняхівська селищна громада
 Вишневе — Житомирська область, Коростенський район
 Вишневе — Запорізька область, Запорізький район
 Вишневе — Запорізька область, Василівський район
 Вишневе — Запорізька область, Мелітопольський район
 Вишневе — Запорізька область, Пологівський район
 Вишневе — Київська область, Броварський район
 Вишневе — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вишневе — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Вишневе — Луганська область, Ровеньківський район
 Вишневе — Луганська область, Старобільський район
 Вишневе — Миколаївська область, Первомайський район
 Вишневе — Одеська область, Березівський район, Курісовська сільська громада
 Вишневе — Одеська область, Березівський район, Розквітівська сільська громада
 Вишневе — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Вишневе — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Вишневе — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Вишневе — Одеська область, Роздільнянський район
 Вишневе — Полтавська область, Лубенський район, Новооржицька селищна громада
 Вишневе — Полтавська область, Лубенський район, Пирятинська міська громада
 Вишневе — Полтавська область, Лубенський район, Хорольська міська громада
 Вишневе — Полтавська область, Миргородський район, Заводська міська громада
 Вишневе — Полтавська область, Миргородський район, Шишацька селищна громада
 Вишневе — Полтавська область, Полтавський район
 Вишневе — Рівненська область, Дубенський район
 Вишневе — Севастопольська міська рада, Нахімовський район
 Вишневе — Сумська область, Охтирський район
 Вишневе — Сумська область, Конотопський район
 Вишневе — Сумська область, Сумський район
 Вишневе — Харківська область, Богодухівський район
 Вишневе — Харківська область, Ізюмський район
 Вишневе — Харківська область, Куп'янський район
 Вишневе — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Вишневе — Харківська область, Красноградський район, Зачепилівська селищна громада
 Вишневе — Харківська область, Красноградський район, Красноградська міська громада
 Вишневе — Херсонська область, Бериславський район
 Вишневе — Херсонська область, Каховський район
 Вишневе — Хмельницька область, Хмельницький район
 Вишневе — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Вишневе — Хмельницька область, Шепетівський район
 Вишневе — Чернівецька область, Чернівецький район
 Вишневе — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада, Фастовецька сільська рада
 Вишневе — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада, Халимонівська сільська рада
 Вишневе — Чернігівська область, Ніжинський район, Бобровицька міська громада
 Вишневе — Чернігівська область, Ніжинський район, Макіївська сільська громада
 Вишневе — Чернігівська область, Чернігівський район, Ріпкинська селищна громада
Селища:
 Вишневе — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Вишневе — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Вишневе — Херсонська область, Скадовський район
 Вишневе — Черкаська область, Золотоніський район

 Вишневе — колишнє село Солонянського району Дніпропетровської області (зняте з обліку 28 липня 1988)
 Вишневе — колишня назва села Татаринці Кременецького району Тернопільської області (1962—1989)
 Вишневе — колишнє село Балаклійського району Харківської області
 Вишневе — колишнє село Шевченківського району Харківської області
Залізниця:
 Вишневе — залізнична станція Київської дирекції Південно-Західної залізниці

Вишневе — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Вишневе — село, Федоровський район, Костанайська область

Вишневе — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Вишневе — селище, Правдинський район, Калінінградська область

Вишневе — село, община Плав

Див. також 
 Вишнева
 Вишневий
 Вішньове